csete, az akindzsik száz fő alatti osztaga
 Csete, keresztnév
 Csete, családnév